

Nom commun
Le poiré est une boisson alcoolisée effervescente similaire au cidre mais issu de poires.

Patronyme
 Emmanuel Poiré, dit Caran d'Ache (1858-1909), satiriste français.
 Alain Poiré (1917-2000), scénariste et producteur français.
 Jean Poiré, véritable nom de Jean Poiret (1926-1992), acteur, réalisateur et scénariste français.
 Jean-Marie Poiré (né en 1945), réalisateur, scénariste et producteur français, fils d'Alain Poiré.
 Anne Poiré (née en 1965), écrivain français.
 Thierry Poiré (1957-2020), journaliste français.

Toponyme
Le Poiré est le début du nom de deux communes françaises :
 Le Poiré-sur-Vie
 Le Poiré-sur-Velluire

Voir aussi 
 Poire
 Poirée
 Poiret 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme